Killzone: Shadow Fall (в России известная как «Killzone: В плену сумрака») — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Guerrilla Games для консоли PlayStation 4. Это шестая игра в серии Killzone, и четвёртая для стационарных игровых консолей, которая вошла в стартовую линейку эксклюзивов для PlayStation 4.

Сюжет 
События Killzone: Shadow Fall происходят через 30 лет после событий Killzone 3. Жизнь на родной планете Хелгастов была оставлена в руинах, после взрыва петруситовой бомбы, однако война все ещё продолжается. Межпланетный стратегический альянс (ISA) позволяет беженцам Хелгастам переселиться на планету Векта. Теперь они живут в городе, который разделён большой стеной безопасности. Хелгасты борются за своё право на существование, в то время как Вектанцы готовятся к новой битве.

Разработка 
Killzone: Shadow Fall был анонсирован на PlayStation Meeting в феврале 2013 года и был заявлен как эксклюзив для консоли PlayStation 4.

Демоверсия Killzone: Shadow Fall во время анонса PlayStation 4 использовала только 4 гигабайт оперативной памяти из 8 возможных. По данным студии, 3 гигабайта использовалось для заставок, 1,5 — для сохранения нужных файлов в консоли; ещё 1,3 гигабайт памяти занимают текстуры. Согласно Guerrilla Games, демо включает в себя 8200 физических объектов, 500 системных частиц в реальном времени, которые включают в себя «много секретного соуса от Guerrilla Games». По словам генерального директора компании Стюарта Гилрэя, неполное использование возможностей консоли было связано с тем, что Sony не указывала разработчикам технические характеристики, стараясь держать их в тайне вплоть до анонса консоли.

Отзывы 
Killzone: Shadow Fall получила положительные и смешанные оценки, от 5 до 9,1 из 10.

Игра заняла третье место в номинации «Шутер года» (2013) журнала «Игромания». Авторский коллектив, однако, отметил, что в игре «очень интересно стрелять, но когда дело доходит до повествования и дизайна уровней — игра спотыкается», «скучные и плоские персонажи, скучный идейный посыл, скучное всё».

Примечания

Ссылки 
 

Шутеры от первого лица
Killzone
Игры только для PlayStation 4
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Нидерландах
Компьютерные игры в жанре киберпанк
Компьютерные игры, разработанные Guerrilla Games
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Компьютерные игры 2013 года